La Football Federation of South Australia  (FFSA) è la federazione che riunisce le società sportive di calcio dell'Australia Meridionale, uno degli Stati dell'Australia.

La FFSA è affiliata alla Federazione calcistica dell'Australia, la FFA.

La FFSA organizza i campionati di lega maggiori dell'Australia Meridionale, la South Australian Super League, South Australian Premier League e la South Australian State League. Le partite sono disputate i venerdì, sabati e lunedì.

Collegamenti esterni
 
 
 

Calcio in Australia
Sport in Australia Meridionale